Віллем ван Міріс (1662—1747) — нідерландський (голландський) художник, гравер.
 Франс ван Міріс Молодший (1689—1763) — голландський художник та графік.
 Франс ван Міріс Старший (1635—1681) — нідерландський художник-портретист часів Золотої доби голландського живопису.
 Ян ван Міріс (1660—1690) — нідерландський художник—портретист періоду бароко.